Gedeb, ou Gedeb Asasa, woreda dans la région Oromia ;
 , woreda dans la région des nations, nationalités et peuples du Sud.